Muren kan syfta på:

 Berlinmuren – en barriär som åtskilde Väst- och Östberlin
 Muren på Västbanken – en separationsbarriär som byggs av Israel i Västbanken
 Kinesiska muren – en serie vallar och murar i norra Kina
 Muren (novellsamling) – en novellsamling av Jean-Paul Sartre
 Muren (roman) – roman från 1959 av Jan Fridegård
 Muren (film) – svensk titel på den palestinska filmen Omar från 2013
 Muren (TV-program) – frågesportprogram i SVT

Geografi

Antarktis 

 Muren, Antarktis,

Kina 

 Muling He, vattendrag, Heilongjiang,

Mongoliet 

 Mörön (provinshuvudstad), Chövsgöl, 
 Delger Mörön (vattendrag i Mongoliet, lat 49,25, long 100,68), Chövsgöl,

Svalbard och Jan Mayen 

 Muren (stup i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen,

Se även
 Stora muren
 The Wall

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar